BWI steht für:
 BirdWatch Ireland, irische Naturschutzorganisation
 British West Indies, von Großbritannien kolonisierte Inseln in der Karibik
 Bücher, Warensendungen, Infopost, eine interne Bezeichnung der Deutschen Post für Sendungen mit längerer Laufzeit
 Building and Wood Workers' International (dt.: Bau- und Holzarbeiter Internationale), globale Gewerkschaftsföderation
 Bundeswaldinventur, eine in Deutschland gesetzlich vorgeschriebene forstliche Großrauminventur
 BWI Betriebswissenschaftliches Zentrum an der ETH Zürich
 BWI GmbH, IT-Dienstleister für Bundeswehr und Bund
 Bahnhof Wildau (DS100-Code), Bahnhof von Wildau an der Bahnstrecke Berlin–Görlitz
 Baltimore-Washington International Airport (IATA-Code), Flughafen in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Blue Wing Airlines (ICAO-Code), surinamische Fluggesellschaft
 Westindische Föderation (Olympia-Code)

bwi steht für:
 Baniwa (Sprache) (ISO-639-3-Code), Arawak-Sprache der Baniwa (Ethnie), Amtssprache in São Gabriel da Cachoeira, Brasilien

BWI